Heteroseptata är ett släkte av svampar. Heteroseptata ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heteroseptata